

Баффи — истребительница вампиров 
В 2004 году издательство АСТ, выпускавшее книжные серии про Зачарованных и Секретные материалы, выпустило 14 книг — лучшие повести из всех серий, выпускавшихся на английском языке. Названия практически не были изменены. Правда Хроники Ксандера #1 стали сборником Ксандер в поисках любви.

На русском 
 Дитя охоты (Голден Кристофер, Холдер Нэнси)
 Неестественный отбор (Олдом Мел)
 Жатва (Кьюзик Ричи Танкерсли)
 Прочь из сумасшедшего дома (Голден Кристофер, Холдер Нэнси)
 Дождь на Хеллоуин (Голден Кристофер, Холдер Нэнси)
 Ночь заново прожитой жизни (А. Б. Кавер)
 Пришельцы (Л. А. Гилман, Дж. Шерман)
 Хроники Ангела (Р. Тенкерсли)
 Дороги призраков (Голден Кристофер, Холдер Нэнси)
 Сыновья Энтропии (Голден Кристофер, Холдер Нэнси)
 Проклятые (Голден Кристофер, Холдер Нэнси)
 Ксандр в поисках любви (К. Декандидо)
 Луна койота (Дж. Ворнхолт)
 Возвращение в хаос (К. Ш. Гарднер)

Серии 
Для подростковой аудитории / Young Adult Series:

 The Harvest (1997)
 Halloween Rain (1997)
 The Coyote Moon (1998)
 The Night Of The Living Rerun (1998)
 Angel’s Chronicles #1 (1998)
 Blooded (1998)
 Angel’s Chronicles #2 (1999)
 The Xander Years #1 (1999)
 Visitors (1999)
 Unnatural Selection (1999)
 The Child Of The Hunt (1999)
 Angel’s Chronicles #3 (1999)
 The Power Of Persuasion (1999)
 The Willow Files #1 (1999)
 Deep Water (2000)
 The Xander Years #2 (2000)
 Here Be Monsters (2000)
 How I Survived My Summer Vacation #1 (2000)
 Ghoul Trouble (2000)
 Doomsday Deck (2000)
 The Willow Files #2 (2001)
 The Faith Trials #1 (2001)
 The Journals Of Rupert Giles #1 (2002)
 Sweet Sixteen (2002)
 Crossings (2002)
 Little Things (2002)
 The Cordelia Collection (2003)

The Lost Slayer (2001)
 Prophecies
 Dark Times
 King Of The Dead
 Original Sins

Книжная серия для взрослых читателей / For Mature Audiences:

 The Child Of The Hunt (1998)
 Return To Chaos (1998)
 Out Of The Madhouse (1999)
 Ghost Roads (1999)
 Sons Of Entropy (1999)
 Obsidian Fate (1999)
 Sins Of The Father (1999)
 Ressurecting Ravana (2000)
 Prime Evil (2000)
 Immotral (2000)
 The Evil That Man Do (2000)
 Paleo (2000)
 Revenant (2001)
 Spike & Dru: Pretty Maids All In A Row (2001)
 The Book Of Fours (2002)
 Tempted Champions (2002)
 Oz: Into The Wild (2002)
 The Wisdom Of War (2002)
 These Our Actors (2002)
 Chosen (2003)
 Blood & Fog (2003)
 Chaos Bleeds (2003)
 Mortal Fear (2003)
 Apocalypse Memories (2004)
 Spark & Burn (2005)
 After Image (2005)
 Carnival Of Souls (2006)
 Blackout (2006)
 Portal Through Time (2006)
 Bad Bargain (2006)
 The Deathless (2007)
 One Thing Or Your Mother (2008)

Wicked Willow (2004)
 The Darkening
 Shattered Twiligt
 Broken Sunrise

Мини-серия
 Queen Of The Slayers (2005)
 Go Ask Malice (2006)
 Dark Congress (2007)

Собрание новел 
 Buffy — The Vampire SLayer. Vol 1: Coyote Moon / Night Of The Living Rerun / Portal Through Time
 Buffy — The Vampire SLayer. Vol 2: Halloween Rain / Bad Bargain / Afterimage
 Buffy — The Vampire SLayer. Vol 3: Carnival Of Souls / Blooded / One Thing Or Your Mother
 The Gatekeeper Boxed Set: Out Of The Madhouse / Ghost Roads / Sons Of Entropy

Аудиокниги 
 Halloween
 Inca Mummy Girl
 I Robot, You Jane

Мини-серии 
Tales Of The Slayers
 Book #1
 Book #2
 Book #3
 Book #4

Unseen (2001) (Crossover Series)
 The Beginning
 Door To Alternity
 The Long Way Home

Crossover Series
 Seven Crows (2003)
 Cursed (2003)
 Monster Island (2004)
 Heat (2004)

Stake Your Destiny (2005)
 The Suicide King
 Keep Me In Mind
 Colony
 Night Terrors

Прочее 
 Buffy: Creatures Of Habit (Иллюстрированная новелла)

Ангел 
 City Of (1999)
 Not Forgotten (2000)
 Redemption (2000)
 Close To The Ground (2000)
 Shakedown (2000)
 Hollywood Noir (2001)
 Avatar (2001)
 Soul Trade (2001)
 Bruja (2001)
 The Summoned (2001)
 Haunted (2002)
 Image (2002)
 Stranger To The Sun (2002)
 Vengeance (2002)
 The Longest Night. Vol.1 (2003)
 Impressions (2003)
 Sanctuary (2003)
 Endangered Species (2003)
 Fearless (2003)
 Solitary Man (2003)
 Nemesis (2004)
 Dark Mirror (2004)
 Monolith (2004)
 Book Of The Dead (2004)
 Love & Death (2004)

Ссылки 
 Описание книг на русском
 Страницы романов на вики-портале сериалов Баффи и Ангел
 Информационный архив на сайте www.fantasticfiction.co.uk
 Обложки всех книг о Баффи
 Обложки всех книг об Ангеле

Книги
Книги по алфавиту
Романы ужасов
Романы по мотивам фильмов и сериалов
Книжные серии
Литературные фантастические произведения США